Le nom Vladimir Petrović peut faire référence à :
 Vladimir Petrović (né en 1955), un footballeur puis entraîneur de nationalités yougoslave puis serbe ;
 Vladimir Petrović (né en 1972), un footballeur croate ;
 Vladimir Petrović (né en 1929), un joueur de tennis yougoslave.

Voir aussi